Поль Жерме́н (, 28 августа 1920, Сен-Мало — 26 февраля 2009, Шатийон (О-де-Сен)) — французский учёный, физик и аэрогидромеханик.

Биография 
Окончил Высшую нормальную школу в Париже; в дальнейшем специализировался на математике, по которой и получил учёную степень, написав диссертацию под руководством Жоржа Валирона. 

В 1949—1954 годах преподавал на факультете наук в институте механики институт аэронавтики в Пуатье, в 1954—1958 был профессором механики научного факультета университета Лилля — Северной Франции и Института гидромеханики в Лилле. В 1958—1977 годах занимал должность профессора механики научного факультета в Париже. 

В 1962—1967 годах — директор Национального управления аэрокосмических исследований (ONERA), в 1977—1985 годах — профессор механики Политехнической школы.

Был избран членом Французской академии наук в 1970 году (корреспондент с 1965), состоял её непременным секретарём с 1975 по 1996 год. С 1984 по 1988 год возглавлял Международный союз теоретической и прикладной механики. В 1988 году был избран иностранным членом Академии наук СССР. 

Был похоронен в Сент-Этьенн-де-Кросе.

Научные интересы 
Большая часть научных работ Жермена посвящена вопросам аэродинамики, магнитной гидродинамики, динамики плазмы, сверхзвуковых и околозвуковых течений и сверхзвуковых ударных волн.

Примечания

Ссылки 
 Nécrologie sur le site Agence Bretagne Presse.
 Gérard Maugin, Paul Germain (1920—2009) Savant, Educateur, Académicien, Croyant .
 Michel Combarnous, Paul Germain (28 août 1920 — 26 février 2009)  dans la revue Mécanique et Industries Vol. 10 No. 1 (janvier-février 2009).
 Son œuvre scientifique sur le site de l’IUTAM.
 Pierre Suquet, Paul Germain Comptes Rendus Mecanique 338, 2 (2010) 63-66 .

Физики Франции
Механики Франции
Члены Французской академии наук
Иностранные члены АН СССР
Иностранные члены РАН
Преподаватели Политехнической школы